Ferk est un nom de famille porté par :
Maruša Ferk (1988-), skieuse alpine slovène.
Matea Ferk (1987-), skieuse alpine croate.